В данном списке приведены населённые пункты, расположенные согласно современному административно-территориальному делению в Республике Коми, название которых изменялось.

Г 

 Попкерос → Гажакерос

Е 

 Княжпогост → Железнодорожный → Емва (1985, город)

К 

 Кибра → Куратово (сельский населённый пункт)

С 

 Ижма → Сосногорск (1957, город)
 Усть-Сысола (1586, погост) → Усть-Сысольск (1780, город) → Сыктывкар (1930)

У 

 Чибью → Ухта (1943)
 Усть-Щугор → Усть-Щугер (1977)

Ш 

 Сангородок → Шудаяг

Примечания

Источник 

 
 

Республика Коми

История Коми